La Bâtie kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Bâtie-des-Fonds,  kommun i departementet Drôme, 
 La Bâtie-Divisin, kommun i departementet Isère, 
 La Bâtie-Montgascon, kommun i departementet Isère, 
 La Bâtie-Montsaléon,  kommun i departementet Hautes-Alpes, 
 La Bâtie-Neuve,  kommun i departementet Hautes-Alpes, 
 La Bâtie-Rolland,  kommun i departementet Drôme, 
 La Bâtie-Vieille,  kommun i departementet Hautes-Alpes,